Байгенчек () — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Входит в состав Угутского аильного округа. Код СОАТЕ — 41704 210 840 02 0.

География 
Село расположено на юго-западе центральной части области, в долине реки Терек (приток Нарына), на расстоянии приблизительно 9 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от села Баетово, административного центра района. Абсолютная высота — 1757 метров над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ак-Талинского района